Брассер — прізвище.

 Александр Брассер (нар. 1971) — французький актор, син Клода Брассера та онук П'єра Брассера.
 Анн Брассер (нар. 1950) — люксембурзький громадський і державний діяч.
 Ізабель Брассер (нар. 1970) — канадська фігуристка.
 Клод Брассер (1936–2020) — французький актор, син П'єра Брассера.
 П'єр Брассер (1905–1972) — французький актор (псевдонім).